А́нна Алекса́хина:

 Алексахина, Анна Яковлевна (род. 1961) — советская и российская актриса.
 Алексахина, Анна Савельевна (1886—1955) — первая в СССР женщина, удостоенная звания «Мать-героиня».